MOBB — южнокорейский xип-хоп суб-унит, созданный под руководством YG Entertainment в 2016 году. В состав входят: Мино (участник группы Winner) и Бобби (из iKON).

История 
MOBB дебютировали с выпуском четырехдорожечного EP «The Mobb». Клип для сольного трека Бобби «꽐라 (HOLUP!)» был выпущен 7 сентября 2016 года, а на следующий день вышел видеоклип на сольный трек Мино «몸 (BODY)». 9 сентября были сняты видеоклипы на совместные синглы «붐벼 (FULL HOUSE)» и «전화 해 해 (HIT ME)».

Дискография

Мини-альбомы

Синглы

Музыкальные видеоклипы

Награды

Mnet Asian Music Awards

Seoul Music Awards

Ссылки 
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/album.gaon?termGbn=month&hitYear=2016&targetTime=09&nationGbn=T
 http://www.billboard.com/biz/charts/2016-10-01/rap-albums
 http://www.billboard.com/charts/heatseekers-albums/2016-10-01
 http://theqoo.net/index.php?mid=japan&category=26063&page=2&document_srl=385364264
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/album.gaon?termGbn=week&hitYear=2016&targetTime=39&nationGbn=T
 http://www.yg-life.com/archives/79882?lang=en
 http://www.yg-life.com/archives/80070?lang=en
 http://osen.mt.co.kr/article/G1110490881
 http://www.yg-life.com/archives/80070?lang=en
 http://entertain.naver.com/now/read?oid=468&aid=0000229489
 https://web.archive.org/web/20161029164549/http://mama.mwave.me/vote
 http://www.billboard.com/biz/charts/2016-10-01/world-digital-songs
 http://www.billboard.com/biz/charts/2016-09-24/world-digital-songs
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?serviceGbn=ALL&termGbn=week&hitYear=2016&targetTime=38&nationGbn=T
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?serviceGbn=ALL&termGbn=week&hitYear=2016&targetTime=37&nationGbn=T
 http://theqoo.net/index.php?mid=japan&category=26063&document_srl=441427484
 http://theqoo.net/index.php?mid=japan&category=26063&document_srl=336847868
 http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/online.gaon?serviceGbn=ALL&termGbn=week&hitYear=2016&targetTime=37&nationGbn=T

Бой-бэнды Республики Корея
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2016 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2017 году